Banco Hipotecario de España, banc històric d'Espanya
 Lliga dels Expulsats (del seu nom en alemany Bund der Heitmatvertriebener und Entrechtener), partit polític històric d'Alemanya
 Barrera hematoencefàlica, membrana semipermeable localitzada al cervell